Ба́сра:

Басра — второй большой город в Ираке.

Топонимы 
 Басра — мухафаз в Ираке, бывшая провинция Оттоманской империи.
 Басра (провинция, Оттоманская империя).
 Басра — археологическое место раскопок в Марокко.
 Басра — деревня в Чаквел (Пакистан).
 Басра — административно-территориальная единица Османской империи.

Персоналии 
 Аль-Харири Басра — арабский поэт, ученый по арабскому языку и высший правительственный чиновник Сельджуки.
 Давид Басра — христианский митрополит.
 Гита Басра — актриса Болливуда.
 Риаз Басра — военный Пакистана.

Другие значения 
 Университет Басрах — университет во Ираке.
 Басра — второй по величине международный аэропорт в Ираке.
 Битва за Басру — борьба между Британской и Османской войск в Первой мировой войне.
 Басра — карточная игра широко распространена в Ливане и Египте.
 Басра — клан народности жет. Обнаружен в Индии и Пакистане.

См. также 
 Басра-Кувейтский нефтегазоносный район — нефтегазоносный район находится на всей территории Кувейта, юго-западной части Ирана и южной части Ирака.
 Басар
 Босра